Мзиури (, букв. «солнечный свет») — ряд значений:

 Мзиури — личное имя.
 «Мзиури» — советский и грузинский детский вокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1971 году на базе Тбилисского Дворца пионеров и состоящий преимущественно из девочек (с несколькими исключениями). Существует по настоящее время, сменив, по крайней мере, семь поколений; наиболее известен первый «золотой» состав 1970-х годов, из которого вышел ряд известных в Грузии или международно артистов и музыкальных деятелей — Тамара Гвердцители, Майя Джабуа, Лия Хорбаладзе, Нико Надирашвили и другие.
 «Мзиури» — футбольный клуб из города Гали, игравший в высшей лиге Грузии.
  — парк в Тбилиси
 Мзиури — гора Большого Кавказа.
 Мзиури, ныне Цхири — поселок Пирвели-Гальского сельсовета Грузии/Абхазии.